Lorene Drive — американская группа из города Викторвилль, штат Калифорния. Основана в 2002. Принимали участие в 2005—2007 Vans Warped Tour, в 2006 The Bamboozle (East & West) туре, и в 2005 туре Taste of Chaos. Также их песни фигурируют как саундтрек к игре Amped 3 для XBox 360.

В 2006 году Lorene Drive вместе с Halifax принимали участие в музыкальном соревновании Dew Circuit Breakout на MTV. Даниэль Мурильо перебрался в Лос-Анджелес и является вокалистом группы Hollywood Undead.

Дискография

Альбомы

Примечания

Ссылки 
 PureVolume
 Official MySpace

Хардкор-группы США
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2002 году
Музыкальные коллективы из Калифорнии
Музыкальные коллективы 2000-х годов
Хард-рок-группы США